Thomassique kan syfta på:

Haiti 

 Thomassique (kommun), Centre, 
 Thomassique (ort), Centre,